Воденникова — название населённых пунктов в России:
 Воденникова — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Воденникова — деревня в Шадринском районе Курганской области, упразднена в 2007 г.